Boismont (Meurthe-et-Moselle)
 Boismont (Somme)
 Nicolas Thyrel de Boismont